Het crosscountry voor mannen tijdens de Europese Spelen 2015 in Bakoe, Azerbeidzjan vond plaats op zaterdag 13 juni om 12:30 UTC+1 en was een van de onderdelen van het evenement wielersport.

Resultaten

Zie ook 
 Wielersport op de Europese Spelen 2015 - Vrouwen Cross Country

Bronnen 
 Officiële resultaten

Sport op de Europese Spelen 2015
Mountainbike in 2015